Poniższa lista zawiera 100 najjaśniejszych gwiazd nocnego nieba (według jasności widomej); dla porównania zamieszczono też dane dotyczące Słońca. W układach podwójnych i wielokrotnych wyróżnione zostały pojedyncze gwiazdy. Jasność układu jako całości można znaleźć w osobnej tabeli poniżej.

Lista najjaśniejszych gwiazd

Gwiazdy wielokrotne 
Gwiazdy tworzące układy podwójne i wielokrotne nie są zwykle rozróżnialne gołym okiem. Do najjaśniejszych układów gwiazd należą:

Najjaśniejsze gwiazdy w przeszłości i przyszłości 

Jako że ruch obiegowy gwiazd wokół centrum Galaktyki odbywa się w różnym tempie, gwiazdy widoczne na ziemskim niebie poruszają się względem Słońca. Poniższa tabela wymienia gwiazdy, które na podstawie pierwszej redukcji danych z sondy Hipparcos (stan wiedzy z 1998 roku) były najjaśniejszymi gwiazdami nocnego nieba w okresie od 5 milionów lat temu do 5 milionów lat w przyszłości:

Zobacz też 
 lista najbliższych jasnych gwiazd
 lista najjaśniejszych gwiazd w poszczególnych gwiazdozbiorach
 lista najjaśniejszych gwiazd według jasności absolutnej

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Listy gwiazd